MEM steht für:
 Schweizerische Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, siehe Swissmem
 Maximum-Entropie-Methode, eine Methode, bei mangelhafter problemspezifischer Information eine A-priori-Wahrscheinlichkeit zuweisen zu können
 Eagle’s Minimal Essential Medium, Nährmedium in der Zellkultur
 den Flughafen Memphis in Tennessee nach dem IATA-Flughafencode
 die Museums-Eisenbahn Minden
 den Rest (2-Methoxyethoxy)methyl in der organischen Chemie

MeM steht für:
 Minimale endogene Mortalität, Maß für das akzeptierte (unvermeidliche) Risiko, durch eine Technologie zu Tode zu kommen
 Mobile ethnische Minderheit, Ersatzbezeichnung für das Volk der Sinti und Roma

Mem steht für:
 Mem, eine Gedankeneinheit
 Mem (Ort), ein Ort in Schweden
 Schloss Mem
 Mem (Hebräisch), einen Buchstaben im hebräischen Alphabet
 Internet-Phänomen, auch Meme
 marginal effects at the means, statistischer Indikator

Mem ist der Familienname folgender Personen:
 Dika Mem (* 1997), französischer Handballspieler

mem steht für:
 Mangarla (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen
 einen Kommandozeilenbefehl des Betriebssystems MS-DOS

Abkürzung